Wagenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wagenbach (Bad Rappenau), Hof im Stadtteil Obergimpern von Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wagenbach (Gemeinde Ebersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ebersdorf, Steiermark

Gewässer:
 Wagenbach (Eschach), linker Zufluss der Eschach vor Schmidsfelden, Stadtteil Winterstetten, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wagenbach (Wollenbach), linker Zufluss des Wollenbachs (zum Schwarzbach) nach Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 

Wagenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Wagenbach (1900–1980), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen
 Katharina Wagenbach-Wolff (* 1929), deutsche Verlegerin
 Klaus Wagenbach (1930–2021), deutscher Verleger und Autor
 Wilhelm Wagenbach (1876–1945), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Wagenbach bezeichnet außerdem:
 Verlag Klaus Wagenbach, deutscher Buchverlag

Siehe auch:
 Wachenbach
 Wagbach
 Wagenbachbrunnen, Wahrzeichen der Stadt Luzern, Kanton Luzern; siehe Liste der Kulturgüter in Luzern